Letni deszcz – radziecki film z 1966 w reżyserii Marlena Chucyjewa
 Letni deszcz – hiszpańsko-brytyjski film z 2006 w reżyserii Antonio Banderasa